Le District administratif sud-est (en , ) est l'un des 12 districts de Moscou. Il compte en 2010 une population de  habitants.

Il est composé des districts municipaux (ou arrondissements municipaux) suivants :

 Vykhino-Joulebino ()
 Kapotnia ()
 Kouzminki ()
 Lefortovo ()
 Lioublino ()
 Marino ()
 Nekrassovka ()
 Nijegorodski ()
 Petchatniki ()
 Riazanski ()
 Tekstilchtchiki ()
 Ioujnoportovy ()

C'est dans ce district administratif que l'on retrouve : le parc Kouzminki, le domaine de Lioublino etc.

Liens externes